Hrvatska:
Prepuštovec (Budinščina), naselje u općini Budinščina
Prepuštovec (Zagreb), gradsko naselje Zagreba